Grandvilliers, commune française de l'Eure
 Grandvilliers, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France